Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Justine Henin 7-66, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Kim Clijsters (semifinali)
 Serena Williams (Campionessa)
 Justine Henin (finale)
 Jelena Dokić (terzo turno)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

 Silvia Farina Elia (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Iroda Tuljaganova (secondo turno)
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Tat'jana Panova (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2002